Poziomy rozgrywkowe w województwie Podlaskim od roku 1929 obejmują swym zasięgiem granice:
 1929 - 1939 Białostockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej (województwo białostockie)
 1946 - 1975 Białostockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej  (województwo białostockie)
 1975 -1998 Białostocki, Łomżyński, Suwalski OZPN (województwa białostockie, łomżyńskie, suwalskie)
 od 1998 Podlaski Związek Piłki Nożnej (województwo podlaskie)

Zobacz też

Bibliografia 
 Historia I ligi polskiej w statystyce
 
 
 
 Historia Klubu Orzeł Kolno

Rozgrywki piłkarskie w Polsce
Polska
Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej województwa podlaskiego
Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej w Polsce